Піл — широкі, грубі дошки, покладені в хаті між піччю з того боку, де черінь і припічок, та протилежною стіною. Служить ліжком і лавою. Ширина — близько двох метрів, щоб упоперек могла вільно лягти доросла людина.

Топонім 

 Піл — регіональний муніципалітет у Канаді, у провінції Онтаріо.
 Піл — річка в Канаді.
 Піл — місто на острові Мен.
 Піл — замок у місті Піл.

Прізвище 

 Іян Піл ( 1958) — британський стрілець.
 Пол Піл (1860—1892) — канадський живописець.
 Рембрандт Піл (1778—1860) — американський живописець.
 Роберт Піл (традиційна транслітерація Піль; 1788—1850) — британський політик.

Див. також 
 Піль
 Пол
 Полик